Lomatschenko ist der Nachname von

  Anatolij Lomatschenko (* 1964), sowjetischer und ukrainischer Boxtrainer
  Wassyl Lomatschenko (* 1988), ukrainischer Boxer